Флавио Ортега (; 1944, Сан-Паулу, Бразилия — 26 февраля 2007, Сан-Педро-Сула, Гондурас) — бразильский футболист и тренер.

Биография 

Начинал свою карьеру в известном бразильском клубе "Флуминенсе". В 24 года Ортега переехал в Гондурас и остался там до конца жизни. В качестве игрока футболист выступал на позиции нападающего за ряд местных клубов. В сезоне 1969/70 бразилец стал лучшим бомбардиром Чемпионата Гондураса в составе "Марафона".

Будучи тренером, Ортега поработал практически со всеми местными грандами. Несколько раз он выигрывал с ними чемпионат страны. В 1991 году бразилец тренировал сборную Гондураса на Золотом Кубке КОНКАКАФ в США. На нем "катрачос" неожиданно завоевало серебро.

В 1994 году специалист успешно работал с коста-риканским "Картахинесом". Его он привел к победе в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Затем Ортега вновь вернулся в Гондурас.

2 февраля 2007 года бразильский тренер скончался от кровоизлияния в мозг в городе Сан-Педро-Сула. Инсульт была вызвана осложнением от острого-респираторного заболевания и почечной недостаточностью. Незадолго до кончины Ортега во второй раз возглавил сборную Гондураса.

Достижения

Футболиста 
 Лучший бомбардир Чемпион Гондураса (1): 1969/70.

Тренера 
  Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1): Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
  Чемпион Гондураса (2): 1988/89, 2002/03..
  Вице-чемпион Золотого Кубка КОНКАКАФ (1): 1991.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте федерации футбола Гондураса  

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Луис Анхель Фирпо»
Игроки ФК «Марафон»
Игроки ФК «Реал Эспанья»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Реал Эспанья»
Тренеры ФК «Картахинес»
Тренеры ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Тренеры ФК «Универсидад» Чолутека
Тренеры ФК «Марафон»
Тренеры ФК «Мотагуа»
Тренеры ФК «Платенсе» Пуэрто-Кортес
Тренеры сборной Гондураса по футболу